Matt Elliott – calciatore inglese
Matt Elliott – musicista inglese
Matthew Elliott – rugbista australiano
Matt Elliott – scrittore neozelandese